Стародубский:
 Стародубские (залесские) князья
 Иван Всеволодович (правил с 1238 по 1247 год)
 Михаил Иванович (1247—1281)
 Иван Михайлович по прозвищу Каллистрат (1281—1315)
 Фёдор Иванович (1315—1330)
 Дмитрий Фёдорович (1330—1355)
 Иван Фёдорович (1354—1356)
 Андрей Фёдорович (1363—1380)
 Стародубские (северские) князья.
 Семён Иванович (князь стародубский северский) (ум. 1508) — литовский, затем русский удельный князь и военный деятель.
 Иван Алексеев, Иван Алексеевич Стародубский (1709 — 1776, Стародуб) — старообрядческий историк, писатель, иконописец.

См. также 
 Стародубский уезд
 Стародубский район
 Стародубский сельсовет
 Стародубский полк — административная единица Гетманщины
 Стародубовский 12-й драгунский полк